|-
| 149401 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149402 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149403 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149404 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149405 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149406 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149407 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149408 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149409 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149410 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149411 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149412 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149413 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149414 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149415 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149416 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149417 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149418 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149419 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149420 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149421 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149422 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149423 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149424 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149425 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149426 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149427 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149428 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149429 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149430 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149431 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149432 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149433 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149434 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149435 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149436 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149437 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149438 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149439 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149440 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149441 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149442 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149443 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149444 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149445 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149446 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149447 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149448 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149449 - ||  || 2 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149450 ||  || 6 februarie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 149451 - ||  || 4 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149452 - ||  || 8 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149453 - ||  || 3 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149454 - || 2003 DC || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149455 - ||  || 25 februarie 2003 ||  || 
|-
| 149456 - ||  || 26 februarie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149457 - ||  || 25 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149458 - ||  || 26 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149459 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149460 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149461 - ||  || 23 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149462 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149463 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149464 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149465 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149466 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149467 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149468 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149469 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149470 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149471 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149472 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149473 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149474 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149475 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149476 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149477 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149478 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149479 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149480 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149481 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149482 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149483 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149484 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149485 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149486 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149487 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149488 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149489 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149490 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149491 - ||  || 9 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149492 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149493 - ||  || 10 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149494 - ||  || 10 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149495 - ||  || 9 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149496 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149497 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149498 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149499 - ||  || 23 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149500 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-